Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Kongsvinger Idrettslag Toppfotball nelle competizioni ufficiali della stagione 1997.

Rosa

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Norvegia

Coppa Intertoto

Note

Collegamenti esterni

1997